Harkins ist der Familienname folgender Personen:

 C. L. Harkins (1907–1992), US-amerikanischer Lehrer, Offizier und Politiker
 Gary Harkins (* 1985), schottischer Fußballspieler
 James Harkins (1905–??), schottischer Fußballspieler

 Macall Harkins (* 1986), US-amerikanische Tennisspielerin
 Matthew Harkins (1845–1921), Bischof von Providence
 William Draper Harkins (1873–1951), US-amerikanischer Chemiker